Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд — (Молодёжный чемпионат Азии по футболу; ) — международное футбольное соревнование среди молодёжных национальных футбольных сборных Азии. Чемпионат Азии проводится управляющим органом европейского футбола АФК, и участвовать в нём могут молодёжные (не старше 23 лет) мужские футбольные национальные сборные всех стран-членов АФК. Финальная стадия турнира проводится раз в 2 года.

Первый чемпионат Азии среди молодёжных команд прошёл в 2013 году. По итогам второго розыгрыша, который состоялся в 2016 году, стали известны обладатели путевок от Азии в футбольный турнир Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 Sidorov writes his name in Uzbekistan football history
 Khaydarov targets more glory for Uzbekistan